

Animali e piante 
 Verro – maiale maschio non castrato
Verro – figura araldica del maiale
 Verro – nome comune regionale del porcino malefico

Geografia 
 Verro – Võru, cittadina dell'Estonia (esonimo in lingua russa)

Persone

 Antonio Giuseppe Maria Verro – politico italiano
 Bernardino Verro – sindacalista e politico italiano

Altro 

 Verro – robot per la pulizia delle piscine prodotto da iRobot

Pagine correlate

 Verri